Яман-Таш — гора в Криму, Агармиський ліс.
 Яман-Таш — гора в Криму, Ялтинська яйла.
 Яман-Таш — гірський хребет в Криму.

Див. також 
 Яман
 Таш (значення)

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.